Hieroglificzna czcionka blokowa w standardzie Unikod (nazywana także Unikod blok lub Unikod blokowy) – to hieroglify egipskie przekonwertowane na systemową czcionkę blokową. W standardzie ustalonym przez konsocjum Unikod, czcionka hieroglificzna obejmuje znaki w zakresie od U+13000 do U+1342F w zapisie systemu szesnastkowego (lub od 77 824 do 81 919 w zapisie systemu dziesiętnego).
Dyskusje i prace nad ustaleniem standardu dla czcionki hieroglificznej prowadzone były od 1997 r. Po raz pierwszy hieroglificzna czcionka blokowa została „wprowadzona” do standardu UTS dopiero w 2009 r. w wersji UTS 5.2. Czcionka wzorowana jest na liście Gardinera i poszerzona o hieroglify z listy Möllera.

Tabela znaków Unikodu blokowego 
W tabeli przyjęto oznaczenia poszczególnych kategorii i ich nazwy zgodnie ze schematem Gardinera.
Uwaga:
   Do poprawnego wyświetlania znaków hieroglificznych w tabelkach poniżej wymagane jest zainstalowanie w systemie blokowej czcionki hieroglificznej – opis instalacji czcionek.

Zobacz też 
 egipskie hieroglify kontrolki formatowania w Unikodzie
 pismo hieroglificzne
 Hieroglify jednoliterowe
 Hieroglify dwuliterowe
 Hieroglify trzyliterowe
 Hieroglify – określniki i ideogramy
 lista znaków hieroglificznych Alana Gardinera
 lista wszystkich hieroglifów dostępnych w czcionkach Unikodu wraz z listą Gardinera

Uwagi

Przypisy 

Unicode